Hagl ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Maria Hagl (* 1953), deutscher Benediktinerabt
 Sigi Hagl (* 1967), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rita Hagl-Kehl  (* 1970), deutsche Politikerin (SPD)

HAGL ist die Abkürzung für:
 HAGL Group, auch Hoàng Anh Gia Lai Group, eine vietnamesische Unternehmensgruppe
 Hoàng Anh Gia Lai, ein zu der Unternehmensgruppe gehörender vietnamesischer Fußballclub

HAGL